Astheim bezeichnet 

 einen Ortsteil der Stadt Volkach in Unterfranken, siehe Astheim (Volkach)
 einen Ortsteil der Gemeinde Trebur in Südhessen, siehe Astheim (Trebur)

 eine Böhmische Burg Astheim